Britse Oost-Indische Compagnie (1600)
 Deense Oost-Indische Compagnie (1616)
 Franse Oost-Indische Compagnie (1664)
 Vereenigde Oostindische Compagnie (1602)
 Zweedse Oost-Indische Compagnie (1731)